Катрінегольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Катрінегольм — місто у Швеції, у лені Седерманланд.